Miejscowości w USA:
 Lincoln Park – jednostka osadnicza w stanie Kolorado, w hrabstwie Fremont
 Lincoln Park – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Upson
 Lincoln Park – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Wayne
 Lincoln Park – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Morris
 Lincoln Park – jednostka osadnicza w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Lincoln Park – miejscowość w stanie Teksas, w hrabstwie Denton
 Lincoln Park – park miejski w Chicago